

Вілямовиці — місто в Бельському повіті Сілезького воєводства
 Вілямовиці — гміна в Бельському повіті Сілезького воєводства
 Вілямовиці — село в гміні Цепловоди Зомбковицького повіту Нижньосілезького воєводства
 Вілямовиці — село в гміні Дзежонжня Плонського повіту Мазовецького воєводства
 Вілямовиці — село в гміні Скочув Цешинського повіту Сілезького воєводства